Склад збірної Румунії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше...Румунія
Румунія 2000